Астраханский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Астраханский драгунский полк — наименование в 1706—1756 годах полка, сформированного в 1701 году. С 1756 года — конно-гренадерский, в 1762 году — кирасирский, с 1763 года — карабинерный. Расформирован в 1775 году.
 Астраханский драгунский полк — наименование в 1764—1798 годах полка, сформированного в 1720 году как драгунский-гарнизонный. Расформирован в 1800 году.
 Астраханский драгунский полк — краткое наименование в 1860—1864 годах полка, сформированного в 1856 году как Новоархангельский драгунский полк и в 1860 году присоединённого к штандартному взводу расформированного Астраханского кирасирского полка. Расформирован в 1918 году.